Генрих Вольф (; 20 октября 1875 — декабрь 1943) — австрийский шахматист.

Спортивные достижения

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Генриха Вольфа на сайте 365chess.com

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Австрии